Dundalk – centro abitato dell'Irlanda
 Dundalk – centro abitato del Maryland
 Dundalk – centro abitato dell'Ontario